Адольф Хеннинг (; 1809,  — 1900, ) — немецкий художник.

Биография 

Родился 28 февраля 1809 года, сын композитора Карла Вильгельма Хеннинга.
 
С 1823 года учился в Берлинской академии художеств, в том числе у Вильгельма Ваха. В 1833—1835 годах вместе с Генрихом Мюке путешествовал по Италии. По возвращении посвятил себя преимущественно портретной живописи.

С 1839 года — профессор и действительный член Академии художеств. Принимал участие в росписи Зала Ниобид в берлинском Новом музее.

Умер 25 марта 1900 года.

Примечания

Ссылки 

Художники Германии